FC Lyn Oslo, time de futebol norueguês;
Lyn Collins, cantora estadunidense
Euros Lyn, diretor de televisão galês;
Código aeroportuário IATA para a cidade de Lyon, França.

Ver também 
Lynx (constelação)
Lynn